Рісон () — назва річки Бевеон у верхів'ї.
 Рісон () — річка у Швеції, інколи розглядається як частина річки Ріклеон.
 Рісон () — містечко у США, у штаті Арканзас.